Виља Алегрија има више значења:

 Виља Алегрија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Алегрија (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику